У́хта — река на севере европейской части России. Протекает по территории сельского поселения «Кемское» Вытегорского района Вологодской области и Ухотского сельского поселения Каргопольского района Архангельской области.

Гидрология и география 
Исток реки — озеро Ухтозеро, находится на Андомской возвышенности на высоте 175,4 метров над уровнем моря. Река течёт с запада на восток. Устье реки находится на юго-западном берегу озера Лача, на территории Лачского заказника. Впадает в озеро Лача разделяясь на два рукава. Длина реки составляет 84 км, водосборная площадь — 876 км².

Притоки 
 Карбов (левый)
 Поржала (правый)
 Нижняя Елима (правый)
 Верхняя Елима (правый)
 Пяжма (правый)
 Варгас (левый)
 Шамручей (левый)

Населённые пункты на реке 
 Васильево
 Ерёмино
 Ефрёмово
 Ильино
 Леонтьево
 Песок (Ухта)
 Погост
 Сергеево
 Тоболкино
 Юркино

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Онега. Речной бассейн реки — Онега. Код водного объекта в государственном водном реестре — 03010000112103000000598.

Примечания

Литература

Карты 
 
 

Реки, впадающие в Лачу
Реки Вытегорского района
Реки Каргопольского района